Jméno a příjmení Antonín Procházka se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Antonín Procházka (architekt) – český architekt
 Antonín Procházka (herec) – český herec, divadelní režisér a dramatik (* 1953)
 Antonín Procházka (malíř) – český malíř, grafik a ilustrátor (1882–1945)
 Antonín Procházka (právník) – český právník a soudce Ústavního soudu (1927–2006)
 Antonín Procházka (skladatel) – český hudební skladatel, pianista, varhaník a sbormistr, otec herce Antonína Procházky (1901–1981)
 Antonín Procházka (sochař) – český sochař (1849–1903)
 Antonín Procházka (volejbalista) – český volejbalista (* 1942)